Gaspar Ángel Tortosa Urrea (Villena, Alicante, 12 de junio de 1966) es un músico clarinetista y compositor español.

Formación Académica

Título de Profesor Superior de Clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el Catedrático  y  Solista de la Orquesta Nacional de España D. Vicente Peñarrocha.  Año 1988.
Premio Extraordinario de Armonía y Matrícula de Honor de Contrapunto (plan de estudios 66) en el Conservatorio Superior “Oscar Esplá” de Alicante con el Catedrático D. Gregorio Jiménez. Años 1992 y 1993.
Cursos de Dirección en Cullera (Valencia) con el Director Internacional D. José Mª Cervera.
Desde 2017 es Titulado Superior en Composición, finalizando sus estudios con Catedrático de Composición del   Conservatorio Superior “Oscar Esplá” de Alicante D. Manuel Más Devesa.
Experiencia Laboral y Actividades Musicales

Profesor de Clarinete en el Conservatorio Profesional Municipal de Villena desde 1988 y a partir de 2017 responsable del Departamento de Armonía y Análisis.
Subdirector y Director de la Banda Municipal de Música de Villena, desde 1988 hasta 1996.
Clarinetista de la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí desde su fundación en 2001.
Primer Director de la Coral “Ambrosio Cotes” de Villena. Desde 1993 hasta 1999
Primer Director de la Capilla Musical “Domina Virtutum” de Villena. Desde 2008 hasta 2011.
Invitado a dirigir por numerosas Bandas de Música como la Sociedad Musical San Fco. de Paula de Bolbaite, la Unión Musical y Artística de Sax, la Sociedad Musical Ruperto de Chapí de Villena, la Banda *Municipal de Villena, la Sociedad Instructivo Musical Sones de Sax, la Sociedad Musical “La Nova” de Bañeres de Mariola”, Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent, la Banda Sinfónica del CSMA “Oscar *Esplá” de Alicante, la Unión Musical Santa Cecilia de Caudete, la Unión Musical “Virgen de Gracia” de Chella….
Compositor de distintos géneros musicales: para Orquesta y Banda Sinfónica, Música Festera, Música de Cámara y Música Coral.
Premios de Composición

Primer Premio de Pasodoble en Onil con motivo del 350 Aniversario del Milagro de la Virgen. Año 1998.
Primer Premio en Orihuela en el IV Concurso Nacional de Composición de Marchas Procesionales. Año 1999.
Primer Premio en Callosa d en Sarriá en el VII Concurso Nacional de Música Festera modalidad Marcha Mora. Año 2001.

Otras actividades y distinciones.
Ingresó en la Banda Municipal de Villena en 1979 siendo Director el Maestro Ferriz, donde permaneció hasta 1998.
Fue nombrado Músico del Año en 1993 dentro de la Banda Municipal de Música de Villena.
Miembro del Jurado en distintos eventos musicales como el Concurso de Composición “Manuel Carrascosa” que se celebra en Villena desde 2013 hasta la fecha y el Certamen Nacional de Coros Juveniles “Antonio García López” celebrado en 2018 en homenaje al fundador de la Coral Ambrosio Cotes de Villena.
Pregonero de Semana Santa de Villena en 2015.
Galardonado con el Premio “El Tito” 2016, máximo galardón festero concedido en Villena, en reconocimiento a una trayectoria e implicación en las Fiestas de moros y cristianos de Villena, especialmente por su composición del Poema Sinfónico La Conversión de Villena.
Le fue concedida la Insignia de Oro de la Coral “Ambrosio Cotes” en 2018, como primer Director, dentro  del 25 Aniversario de esta agrupación coral.
En los últimos años ha realizado diversas conferencias en la Semana Cultural del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Villena.
Invitado por el Ayuntamiento de La Romana (Alicante) a dirigir el pasodoble La Romana de Amando Blanquer como inicio de las Fiestas 2018.
Dispone de una página web www.gasparangel.com desde 1995, con gran aceptación y actividad informativa.

Composiciones más destacadas
Fantasía para Banda “Reconquista”. Estrenada en noviembre de 2007 por la Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent, dirigida por Vicente Cogollos.
La Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”, dirigida por Ignacio García Vidal, estrenó su Versión Orquestal del himno de María Auxiliadora “Rendidos a tus plantas”, con motivo del Centenario del Colegio Mª Auxiliadora de Salamanca. 21 de junio de 2009 en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM).
El Poema Sinfónico “La Conversión de Villena”, compuesto para Orquesta Sinfónica en 2010, de unos 33 minutos de duración, que acompaña la Representación de “La Conversión del moro al cristianismo” que se celebra en las Fiestas Patronales de Villena, días 8 y 9 de septiembre.
En 2013 puso música a las Comedias de Rodrigo Gabaldon, Teatro sobre la aparición de la Virgen de las Virtudes de Villena.
El 20 de diciembre de 2014 estrenó su obra “Etiam Concierto” para Trombón Contrabajo solista y Banda Sinfónica. Los intérpretes fueron Javier Colomer (Trombón Contrabajo, Profesor Internacional) y la Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent (Valencia), dirigidos por Vicente Cogollos.
El 15 de junio de 2016 estrenó su Preludio para Banda Sinfónica “El Sacristán –La Pasión de Benjamín”, en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, dirigiendo a la Banda Sinfónica del propio Conservatorio.
El 4 de septiembre de 2018 estrenó la Balada Instrumental titlada “Estreno”, dirigiendo a la Banda Municipal de Villena en el Concierto Extraordinario de las Fiestas Patronales de Villena.

Composiciones

Marcha mora 
 1991 Ibrahim
 1992 Desierto
 1995 Isaías
 1997 Antonio Martínez "El Gusano"
 1999 El último mohicano
 1999 Titánic
 2000 Celia
 2001 Leyenda
 2001 The misión
 2004 Benimerines de plata
 2004 Blas Gisbert
 2004 Letur

Marcha Desfile 
 2016 Miguel Flor

Marcha cristiana 
 1995 Carpe diem
 1995 Torneo
 1997 Armas de la luz
 1998 Conquista el paraíso «1492»
 1998 Cristiandad
 1998 Hispania
 1999 Fortaleza
 2010 Caballero Don Jorge

Pasodoble 
 1992 Peña la Fusa
 1993 Alma de fiesta
 1993 Toni López "El Nabo"
 1994 Mari Virtu
 1994 Sueño galaico
 1997 75 Aniversario des los andaluces
 1997 Florencio Guerra, pasodoble
 1997 Onil, 350 aniversario
 1998 Paco Cortés
 1999 Cargos festeros Villena 2000
 1999 José Martínez "el guti"
 1999 Vergatines de Villena
 2000 75 Aniversario de la comparsa labradores
 2000 Juan Carlos y Cristian Serra Micó
 2001 Paco Urrea
 2007 Letur
 2016 "Julio Boix" Pasodoble contrabandista

Música Coral 
 2002 Siempre contigo
 2003 Alma de navidad
 2003 El bueno de Noé
 2003 El mundo de Setel

Otras composiciones 
 1990 Quarteto romanza
 1991 Bodas de oro
 1991 Al calor de la lumbre
 1991 Quarteto no. 2 en Re mayor
 1993 Canto a Biar
 1995 Saxophon march
 1996 Aleluya
 1996 A la virgen de las virtudes
 1997 Nosotros
 1997 El reloj
 1987 Días de verano
 1998 El Cristo del Calvario, (marcha procesional)
 1998 Música para una coronación
 2010 La Conversión de Villena

Enlaces externos 
Página del Compositor Gaspar Ángel Tortosa Urrea

Tortosa
Profesores del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Nacidos en Villena